Microstrobos é um género de conífera pertencente à família Podocarpaceae.

Espécies 
 Microstrobos fitzgeraldi
 Microstrobos niphophilus

Podocarpaceae